Flash, képregényszereplő
Adobe Flash szoftver
Flashmemória 
Flash, magyar punkzenekar